

Persone

Maiga
Silvio Maiga – ex copilota di rally italiano

Maïga
Abdoulaye Maïga – calciatore maliano
Aïssa Maïga – attrice francese di origine senegalese
Hamchétou Maïga – ex cestista maliana
Modibo Maïga – calciatore maliano